Søren Kjær kan henvise til flere personer:

 Søren Kjær (forfatter) (død 1582) – dansk borgmester og forfatter
 Søren Nielsen Kjær (1827-1893) – dansk politiker